Тур Кёльна () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам Германии вокруг города Кёльн. Проводится в пасхальные понедельники с 1908 года и является второй по старшинству немецкой велогонкой. До 1990 года часто проводилась только среди любителей. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет категорию 1.1. В 2007 году имела высшую категорию 1.HC.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Германии
Международные спортивные соревнования в Кёльне